Lindström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt (Lindstrom och Lindstrøm). Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Lindström 25 171
 Lindstrom 8
 Lindstrøm 1
Tillsammans blir detta 25 180 personer, vilket ger namnet plats nummer 21 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Lindström

A
 Adolf Lindstrøm (1866–1939), norsk upptäcktsresande
 Aksel Lindström (1904–1962), författare och konstnär
 Albert Lindström, flera personer
 Albert Lindström (hästuppfödare) (1859–1939)
 Albert Lindström (tonsättare)(1853–1935)
 Alfred Lindström (1879–1944), lantbrukare och politiker
 Anders Lindström, flera personer
 Anders Lindström (dirigent) (född 1939), dirigent
 Anders Lindström (general) (född 1955), general
 Anders Lindström (musiker) (född 1969), musiker
 Andreas Lindström (född 1982), ishockeyspelare
 Anna Lindström (född 1981), musikjournalist och programledare
 Anne-Marie Lindström (1933–2009), författare och samhällsdebattör
 Annika Lindström (född 1956), friidrottare
 Arne Lindström (1923–2003), kommunalingenjör
 Arne Lindström (arkitekt) (1907–1996)
 Arvid Lindström (professor) (1866–1944), elektrotekniker
 Aune Lindström (1901–1984), finländsk konsthistoriker
 Axel Lindström (1859–1930), lantbrukare och politiker
 Axel Fredrik Lindström (1839–1911), geolog

B
 Barbro Lindström (1932–1986), radioprogramledare och journalist
 Bengt Lindström (olika betydelser), flera personer
 Bengt Lindström (1925–2008), konstnär
 Bengt Lindström (fotograf) (1929–2012), filmfotograf
 Bengt Lindström (polis) (född 1962)
 Bengt Lindström (skådespelare) (1924–1977)
 Bert Lindström (1922–1998), bank- och industriman
 Bibi Lindström (1904–1984), scenograf, regissör och manusförfattare
 Björn Lindström, flera personer
 Björn Lindström (läkare) (1917–2002), finländsk läkare
 Björn Lindström (löpare) (född 1947), sprinter
 Bo Lindström, flera personer
 Bo Lindström (skådespelare) (1919–1995)
 Bo W. Lindström (född 1953), skådespelare och mimare
 Börje Lindström (född 1952), författare och redaktör

C
 Caj-Gunnar Lindström (född 1942), professor i företagsekonomi
 Calle Lindström (1868–1955), komiker och sångare
 Carl Lindström (1869–1932), ingenjör
 Carl Albert Lindström (1853–1910), läkare, professor i anatomi
 Carl Gustaf Lindström, flera personer
 Carl Gustaf Lindström (1779–1855), skådespelare och operasångare
 Carl Gustaf Lindström (1818–1893), skådespelare
 Carl Jacob Lindström (1800–troligen 1841), konstnär
 Carl-Robert Lindström (1876–1965), arkitekt
 Carolina Lindström (1812–1892), modist
Catarina Lindström (född 1965), chefredaktör
 Christina Lindström (född 1938), skådespelare
 Claës Lindsström (1876–1964), sjöofficer
Curt Lindström, flera personer
 Curt Lindström (musiker) (1946–1987), kyrkomusiker, tonsättare
 Curt Lindström (tränare) (född 1940), ishockeytränare

D
 Daniel Lindström (född 1978), sångare
 David Lindström (1882–1962), boktryckare och förläggare
 David Lindström (född 1995), skådespelare

E
 Edvard Lindström (1877–1968), förläggare
 Eje Lindström (född 1937), ishockeyspelare
 Elisa Lindström (född 1991), sångare och trumpetare
 Elizabeth Lindström, tävlingsdansare
 Elof Lindström (1863–1924), skolman och politiker
 Emelie Lindström (född 1986), innebandyspelare
 Emil Lindström (1885–1975), ämbetsman
 Eric Elias Lindström (1797–1883), grosshandlare
 Eric Gustaf Lindström (1792–1865), riksdagsman och affärsman
 Erik Lindström, flera personer
 Erik Lindström (godsägare) (1858–1944), godsägare och politiker
 Erik Lindström (litteraturvetare) (1891–1970), litteraturvetare
 Erik Lindström (läkare) (1862–1935)
 Erik Lindström (musiker) (1922–2015), finländsk jazzmusiker och schlagerkompositör
 Erik Lindström (skolledare) (1900–1985)
 Erik Lindström (skådespelare) (1906–1974), finländsk skådespelare
 Erik R. Lindström (född 1950), biolog och författare
 Erika Lindström (1879–1965), finländsk lärare, missionär och författare
 Eva Lindström (född 1952), illustratör och författare
 Eva Lindström (riksrevisor) (född 1957), riksrevisor
 Evelyn Lindström (1909–1990), visdiktare

F
 Frans Lindström (1874–1954), målare och tecknare
 Fredrik Lindström, flera personer
 Fredrik Lindström (född 1963), språkvetare och komiker
 Fredrik Lindström (matematiker) (född 1969), matematiker och statistiker
 Fredrik Lindström (skidskytt) född 1989), skidskytt
 Fredrik Lindström (statsvetare) (född 1965), statsvetare och författare
 Fredrik Lindström (teolog) (född 1953), teolog och författare
 Fredrik Olaus Lindström (1847–1919), konstnär och arkitekt
 Freja Lindström (född 1985), barnskådespelare
 Fritjof Lindström (1907–1987), arkitekt
 Fritz Lindström (1874–1962), konstnär

G
 Gigge Lindström (1899–1972), läkare
 Gunnar Lindström (1896–1951), friidrottare
 Gunnar Lindström (professor) (1918–1990), elektrisk mättekniker
 Gustaf Lindström, flera personer
 Gustaf Lindström (1829–1901), paleontolog och professor
 Gustaf Lindström (jurist) (1894–1980), häradshövding
 Gustaf Lindström (läkare) (1882–1960), lasarettsläkare
 Gustaf Lindström (militär) (1877–1959), general och företagsledare
 Gustaf Lindström (mineralog) (1838–1916), museiman 
 Gustav Lindström (född 1998), ishockeyspelare
 Göran Lindström (född 1943), filmproducent och stuntkoordinator
 Gösta Lindström (1905–1989), konstnär

H
Hans Lindström, flera personer
Hans Lindström (förläggare) (1918–1990), förläggare
Hans Lindström (litteraturforskare) (1918–2009), litteraturforskare
Hans Lindström (konstnär) (född 1943), formgivare och målare
 Hans Lindström (1950–2021), skämttecknare
 Hans-Erik Lindström (född 1944), präst och författare
 Harry Lindström (1916–2002), seminarielärare, bibelkommissionsmedlem
 Helge Lindström (1901–1993), jordbrukare och politiker
 Henrik Lindström (född 1959), lärare och författare
 Herbert Lindström (1886–1951), dragkampare och fiskare
 Hugo Lindström (född 1920), industridesigner
 Håkan Lindström (1918–1987), förläggare och journalist
 Håkan Lindström (formgivare) (född 1935), grafisk formgivare

I
 Inga Lindström, pseudonym för Christiane Sadlo (född 1954) tysk författare
 Ingegerd Lindström (1916–1997), översättare 
 Ingvar Lindström (1924–1994), agronom och ämbetsman
 Ivar Lindström (1857–1925), ingenjör och agronom

J
 Jakob Lindström (född 1993), fotbollsspelare
 Jan Lindström, flera personer
 Jan Lindström (militär) (1936–2021), militär
 Jan Lindström (journalist) (1937–2015), journalist
 Jari Lindström (född 1965), finländsk politiker, sannfinländare
 Jeanette Lindström (född 1971), sångerska, kompositör och textförfattare
 Jennie Lindström (född 1992), squashspelare
 Jesper Pingo Lindström (född 1973), manusförfattare
 Jill Lindström (född 1951), konstnär
 Jimmy Lindström (född 1969), skådespelare
 Joakim Lindström (född 1976), innebandyspelare
 Joakim Lindström (ishockeyspelare) (född 1983)
 Johan Lindström (född 1979), ishockeyspelare
 Johan Lindström (konstnär) (1927–2013), målare
 Johan Lindström (volleybollspelare) (född 1972), finländsk volleybollspelare
 John Martin (sångare) med efternamnet Lindström, född 1980
 Johnny Lindström (född 1946), jurist och ekonomisk statistiker
 Jon Lindström (född 1948), finlandssvensk regissör och manusförfattare
 Jonas Lindström (1892–1951, även kallad Johan eller John), ingenjör
 Jonathan Lindström (född 1962), arkeolog, författare och illustratör
 Jonathan Lindström (fotbollsspelare)  (född 1989)
 Joye Lindström (1912–1985), konstnär
 Juha Lindström, litterär figur i romaner av Jonas Gardell
 Julius Lindström, (1825–1904), grosshandlare och politiker 
 Jörgen Lindström, flera personer
 Jörgen Lindström (barnskådespelare) (född 1951)
 Jörgen Lindström (hovmarskalk) (född 1970), diplomat, jurist

K
 Karl Adam Lindström (1816–1885), tidningsman
 Kasper Lindström (född 1987), skådespelare
 Klaes Lindström (1920–2009), fotbollsspelare, ishockeyspelare, läkare
 Knut Lindström (1916–1990), konstnär
 Kristina Lindström (född 1957), författare, journalist och filmare
 Kurt Lindström (1917–1985), militär

L
 Lars Lindström, flera personer
 Lars G. Lindström (född 1955), skådespelare och författare
 Lars Lindström (journalist) (född 1956)
 Lars Lindström (justitieombudsman) (född 1949) 
 Lars Lindström (skådespelare) (född 1945) 
 Leif Lindström (född 1951), racerförare, bilsportkommentator
 Linus Lindström (född 1998), ishockeyspelare
 Lisa Lindström (född 1973), företagare
 Louise Lindström (född 2000), längdskidåkare
 Lovisa Lindström (född 1985), låtskrivare
 Ludvig Lindström (1884–1971), finlandssvensk läkare

M
 Maj Lindström (1922–2011), skådespelare och sångerska
 Maja Lindström Kling (född 1972), kortfilmare
 Margareta Lindström (1899–1992), mode- och sömnadskonsulent, författare
 Maria Lindström, flera personer
 Maria Lindström (musiker) (född 1953), musiker och poet
 Maria Lindström (skådespelare) (född 1974)
 Maria Lindström (tennisspelare) (född 1963)
 Maria Christina Lindström (1806–1895), kaféinnehavare, "Tysta Mari"
 Marie Lindström (född 1954), skulptör
 Marika Lindström (född 1946), skådespelare
 Martin Lindström, flera personer
 Martin Lindström (biskop) (1904–2000)
 Martin Lindström (konstnär) (1894–1975), landskapsmålare
 Martin Lindström (präst) (1893–1978) 
 Martin Lindström (skådespelare) (född 1976), barn- och röstskådespelare
 Martin Lindström (yrkeslärare) (1900–1972), ingenjör, yrkeslärare och rektor
 Mats Lindström (född 1972), politiker
 Mattias Lindström (född 1980), fotbollsspelare
 Mattias Lindström (ishockeyspelare) (född 1991)
 Maud Lindström (född 1980), trubadur
 Maurits Lindström (1932–2009), geolog
 Mauritz Lindström (1849–1923), konstnär
 Merethe Lindstrøm (född 1963), norsk författare 
 Mikael Lindström (född 1944), diplomat och affärskonsult
 Mikael E Lindström (född 1967), professor i massateknik
 Mikko Viljami Lindström (född 1976), finländsk rockmusiker

N
 N.J.O.H. Lindström (1842–1916, tilltalsnamn Herman), biskop

O
 Olle Lindström (1924–1997), forskare och professor
 Olle Lindström (politiker) (född 1936)
 Oscar Lindström, flera personer:
 Oscar Lindström  (militär) (1867–1941), militär
 Oscar Lindström (konstnär) (1906–1969), folkskollärare och konstnär
 Otto Lindström (1883–1932), målare, tecknare och etsare

P
 Per Lindström (född 1952), professor i fotografi
 Per Lindström (matematiker) (1936–2009)
 Pelle Lindström, musiker, medlem i gruppen Urban Turban
 Pia Lindström (född 1938), svensk-amerikansk skådespelare och nyhetsankare

R
 Richard Lindström, flera personer
 Rickard Lindström (politiker) (1894–1950), journalist och politiker
 Richard Lindström (skådespelare) (1882–1940), skådespelare och manusförfattare
 Rikard Lindström (1882–1943), konstnär och författare
 Rolf Lindström (född 1946), filmfotograf
 Rune Lindström (1916–1973), manusförfattare och skådespelare

S
 Sanny Lindström (född 1979), ishockeyspelare
 Sigfrid Lindström (1892–1950), författare, journalist och översättare
 Staffan Lindström (född 1979), innebandyspelare och sportchef
 Sten Lindström (1918–2002), ingenjör och idrottsledare
 Stig Lindström, flera personer:
 Stig Lindström (militär) (1904–1975), fäktare och militär
 Stig Lindström (jurist) (1925–2006), advokat och auditör
 Sture Lindström, musiker, se Sture Lindströms orkester
 Sune Lindström (1906–1989), arkitekt
 Svante Lindström (1872–1939), ingenjör
 Sven Lindström (1882–1962), musikrecensent, sångare och översättare

T
 Thomas Lindström (född 1952), racerförare
 Tobias Lindström (ishockeyspelare) (född 1988)
 Tommie Lindström (1938–2020), simmare
 Tommy Lindström (född 1945), rikskriminalpolischef
 Torbjörn Lindström (1968–2006), skådespelare
 Torsten Lindström (född 1974), politiker
 Torsten L. Lindström (1921–2005), ingenjör
 Tuija Lindström (1950–2017), fotograf
 Tyra Helena Lindström (född 1940), präst och författare

U
 Ulf Lindström (född 1966), kompositör, sångtextförfattare och musiker
 Ulf Lindström (fysiker) (född 1947), professor i teoretisk fysik
 Ulf Lindström (författare) (född 1960)
 Ulf Bruno Lindström (född 1937), finländsk husdjursgenetiker
 Ulla Lindström (1909–1999), politiker, statsråd, socialdemokrat
 Ulla Lindström (gymnast) (född 1943)
 Ulrica Lindström (född 1979), ishockeyspelare
 Ulrika Eleonora Lindström (1835–1892), ansedd som skapare av västerbottensost
 Uno Lindström (född 1937), bolljonglör, rekordhållare
 Urban Lindström(född 1975), översättare

V
 Valter Lindström (1907–1991), teolog
 Veli-Matti Lindström (född 1983), finländsk backhoppare
 Vera Lindstrøm (1882–1946), dansk skådespelare
 Viggo Lindstrøm (1859–1926), dansk skådespelare

W
 Walter Lindström (1893–1967), skådespelare
 Willy Lindström (född 1951), ishockeyspelare
 Wiktor Lindström (1883–1951), journalist

Y 

 Yvonne Berlin-Lindström (1936–2018), journalist

Å
 Åke Lindström (journalist) (1913–1959), journalist
 Åke Lindström (1928–2002), skådespelare och regissör
 Åke Lindström (ämbetsman) (född 1944), ämbetsman
 Åsa Lindström (född 1956), keramiker

Se även 
 Bröderna Lindströms Förlags AB
 Lindstrom
 Biff à la Lindström

Källor 

Svenska efternamn